Микаилов () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Имеет женскую форму Микаилова.

 Известные носители 
 Микаилов, Микаил Шамиль оглы (род. 1981) — азербайджанский театральный и кинорежиссёр.
 Микаилов, Расул Казбекович (род. 1963) — член Верховного Совета Российской Федерации (1990—1993).
 Микаилов, Сархан Самеддинович (род. 1975) — азербайджанский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий курганского клуба «Арбитраж».
 Микаилов, Тофик Новруз оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Микаилов, Шихабудин Ильясович (1899—1964) — доктор филологических наук, профессор.

 Микаилова, Севиль Алиразы кызы (род. 1974) — азербайджанский государственный и политический деятель. Заслуженный журналист Азербайджана.